Джеймс Томпсон (; родился 26 апреля 1974 года в Йорке, Великобритания) — британский автогонщик, известный своими успехами в кузовных гонках.
 Бронзовый призёр чемпионата WTCC 2007 года.
 2-кратный обладатель Кубка Европы по турингу в классе S2000.
 2-кратный чемпион BTCC.

Общая информация 
Среди знакомых и поклонников автоспорта Джеймс имеет прозвище Томмо ().

Спортивная карьера

Первые годы 
Томпсон впервые сел за руль уже в 6 лет: на семейной ферме он провёл заезд на специально подстроенной под него машине. В 14 лет он принял участие в местных автомобильных тестах, управляя машиной Ford Escort.

В 1990 году Джеймс провёл свои первые гонки в картинговых соревнованиях, а через год, закончив гоночную школу Джима Расселла, он проводит пару сезонов в национальном первенстве юниорской Формулы-Vauxhall. Несмотря на некоторые успехи финансирования на продолжение формулической карьеры не находится и британец переключается на кузовные гонки. В 1993 году Томпсон участвует в национальном первенстве среди седанов, а в 1994 году он дебютирует в главном чемпионате страны — в BTCC.

В первый сезон Джеймс неплохо показывает себя за рулём частного Peugeot и в 1995 году перебирается в заводскую команду Vauxhall. Томпсон очень сильно проводит первую половину сезона, становясь самым молодым пилотом, побеждавшем в гонках серии, однако неприятная авария на этапе в , приведшая к повреждению глаза, заставляет его пропустить пять этапов чемпионата. При этом он всё равно финиширует седьмым в личном зачёте.

1996 год проходит менее успешно, а тут ещё Vauxhall меняет своих партнёров в серии, уходя от RML Group к Triple Eight Race Engineering. Томпсон не остаётся ни с одним из проектов, уйдя к Honda / Prodrive. Ход оправдывает себя — британец регулярно борется за подиумные позиции в гонках и по итогам сезона занимает пятое место, опередив на несколько очков своего партнёра — итальянца Габриэле Тарквини. В этом же сезоне он проводит несколько гонок в немецком чемпионате по супертуризму. В 1998 году Джеймсу удаётся провести год в британском чемпионате настолько стабильно, что он впервые по итогам сезона становится призёром его личного зачёта. Гоночная программа сезона дополняется несколькими этапами бельгийского туринга.

В 1999 году Томпсон вновь меняет команду: Honda завершает сотрудничество с Prodrive и уходит к West Surrey Racing, туда же отправляется Томпсон. Год оказывается менее стабильным, но все изменения межсезонья приводят лишь к минимальному отступлению в личном зачёте: британец по итогам сезона 4-й, одержав четыре победы. Через год британец совмещает выступления в британском туринге с выступлениями за Abt Sportsline в DTM. В BTCC из-за небольшой травмы он пропускает два этапа и заканчивает год 9-м, а в Германии, выступая на малознакомых трассах, он в десяти гонках лишь пару раз финиширует в очковой зоне.

2001—2012 
В 2001 году британец переходит в Triple Eight Race Engineering, возвращаясь к Vauxhall. Команда заявляет его в основной, но довольно скудно представленный в том году класс Туринг. Томпсон выступает достаточно стабильно, занимая по итогам сезона третье место. В этом же году он участвует в европейском супертуризме.

В 2002 году конкуренция в классе Туринг BTCC возрастает, что оказывается на руку Томпсону: чемпион сезона-2001 Джейсон Плейто увлёкся гонками сток-каров и в 2002 году ушёл в ASCAR, а вице-лидер прошлогоднего первенства Иван Мюллер сильно сбавил в стабильности результатов, одержав в сезоне-2002 лишь пять побед против десяти прошлогодних. В итоге Томпсон, даже набрав по итогам сезона 15 очков штрафа за нелимитированные замены двигателя, смог более чем уверенно выиграть чемпионат, опередив вице-чемпиона — того же Мюллера — на 20 баллов. Уровень подготовки техники позволит французу и британцу сделать борьбу за титул вопросом внутренних споров: в 2003 году Иван переигрывает Джеймса, но в 2004 году Томпсон берёт реванш.

С 2003 года йоркец всё более активно сотрудничает с N.Technology в ETCC. Пару сезонов стороны вполне успешно сотрудничают на частичном расписании, а в 2005 году, с преобразованием чемпионата Европы в чемпионат мира, Томпсон окончательно переходит в эту серию, бросая британский туринг. Первый сезон в WTCC оказывается вполне удачным — Джеймс регулярно борется в группе лидеров, периодически борется за победы. По итогам года он финиширует восьмым в личном зачёте.

В 2006 году в N.Technology происходят большие изменения: проект теряет поддержку Alfa Romeo, понижается финансирование, команду покидает часть персонала. Джеймс перебирается в SEAT Sport. Первая половина того сезона проходит очень стабильно, Томпсон хоть и не побеждает, но регулярно финиширует в очках, однако во второй половине года происходит длительная неудачная серия — Томпсон шесть гонок подряд не может попасть в очковую группу и откатывается в личном зачёте на восьмое место. Параллельно йоркца задействуют и в британском туринге на неполном расписании: Джеймс одерживает там три победы и, даже пропустив четыре этапа серии, занимает шестое место в её личном зачёте.

Сотрудничество с испанской маркой оказывается кратким и уже в 2007 году Томпсон возвращается обратно в N.Technology. Некогда большая сильная команда теперь была лишь одним из середняков чемпионата мира, но сосредоточив все свои усилия на машине Джеймса она смогла навязать борьбу заводским командам WTCC. После неудачного старта сезона, когда первые очки были добыты лишь в пятой гонке, Томпсон смог постепенно догнать лидеров, одержал две победы, множество раз был на подиуме и лишь пару очков не дотянул до вице-чемпионского звания. В 2008 году результаты резко падают — затеянный в межсезонье переход команды с Alfa Romeo на Honda, при недостатке финансирования не приносит плодов и в конце года проект покидает чемпионат. Джеймс не находит себе место в чемпионате мира и вновь уходит в региональные серии: c 2008 года он периодически участвует в гонках в чемпионате Дании, в 2009 году выходит на старт в BTCC и в V8 Supercars. В 2009-10 годах Джеймс дважды побеждает в Кубке Европы в классе S2000.

Выступления в различных региональных чемпионата периодически перемежаются с выступлениями в чемпионате мира, где с 2009 года его услугами пользуется команда Lada Sport.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Гонки кузовных машин

WTCC 

Жирным выделен старт с поула, курсивом — быстрейший круг в гонке.

Ссылки 

 Официальный сайт

 

Картингисты
Автогонщики Великобритании
Пилоты DTM из Великобритании
Пилоты BTCC
Чемпионы BTCC
Пилоты DTC
Пилоты V8 Supercars
Пилоты WTCC из Великобритании
Пилоты N.Technology